Inc ou INC é uma abreviatura que pode se referir a:

 Incorporation
 Instituto Nacional de Cinema
 Instituto Nacional de Criminalística

Desambiguação